Mala gente puede referirse a:

 Mala gente, una canción del autor colombiano Juanes.
 Mala gente, una película argentina de 1952.